Sergio (zanger) (1965) - pseudoniem van de Belgische zanger Serge Quisquater
 Sergio Pacheco de Oliveira (1981) - voetballer van onder meer NAC Breda en Roda JC
 Sergio (2009) - een documentaire uit 2009 van Greg Barker
 Sergio (2020) - een film uit 2020 van Greg Barker
 Sergio (geslacht), een geslacht van tienpotigen